Greywalls ist der Name folgender Villen in Schottland:
 Greywalls (Dundee) in der Stadt Dundee
 Greywalls (East Lothian) in der Ortschaft Gullane in East Lothian

Siehe auch:
 Greywall